Rautenstrauch ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Rautenstrauch (1850–1903), deutsche Mäzenatin und Stifterin
 Christian Rautenstrauch (1677–1743), böhmischer Glashändler
 Claus Rautenstrauch (1961–2008), deutscher Informatiker und Wirtschaftsinformatiker
 Ekkehart Rautenstrauch (1941–2012), deutsch-französischer Künstler
 Franz Stephan Rautenstrauch (1734–1785), böhmischer Theologe, Kanonist und Abt von Stift Břevnov und Broumov (Braunau)
 Johann Rautenstrauch (1746–1801), österreichischer Theaterschriftsteller
 Józef Rautenstrauch (1773–1842), polnischer General
 Ludwig Theodor von Rautenstrauch (1922–2018), deutscher Mäzen 
 Valentin Rautenstrauch (1832–1884), deutscher Kaufmann und Politiker
 Walter Rautenstrauch (1880–1951),  Technokrat
 Wilhelm Rautenstrauch (1862–1947), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Rautenstrauch-Joest-Museum, Völkerkundemuseum in Köln
 Wiedemann-Rautenstrauch-Syndrom, seltener genetischer Defekt